Томић је југословенско презиме. Према распрострањености, у Хрватској се налази на тринаестом и у Србији на деветнаестом мјесту. Презиме је изведено из личног имена Тома (скраћени облик од Томаш или Томислав) додавањем суфикса -ић.

Познати људи

А 
 Анте Томић (књижевник) (1970–), хрватски књижевник и новинар
 Анте Томић (фудбалер) (1983–), хрватски фудбалер
 Анте Томић (кошаркаш) (1987–), хрватски кошаркаш

Б 
 Бернард Томић (1992–), аустралијски професионални тенисер

В 
 Василије Томић (1949–), православни теолог и свештеник
 Владимир Томић (1990–), српски рукометаш

Г 
 Гордана Томић (1990– ), фотомодел и Мис Босне и Херцеговине 2007.

Д 
 Даница Томић (19??–19??), југословенска авијатичарка
 Драган Томић (писац) (1941–), српски писац
 Драган Томић (политичар) (1936–), бивши председник Народне скупштине а Републике Србије

Ж 
 Жива Томић (1912–2010), српски проблемиста

З 
 Зорица Томић (1959–), српски социолог

И 
 Иван Томић (фудбалер) (1976–), српски фудбалер
 Иван Томић (глумац) (1972–), глумац

Ј 
 Јаша Томић (1856–1922), српски политичар
 Јован Томић (1869–1932), српски историчар

Л 
 Лонгин Томић (1893–1977), епископ Српске православне цркве

М 
 Милан Томић (глумац) (1979–), српски глумац
 Милан Томић (кошаркаш) (1973–), бивши српски кошаркаш
 Милан Томић (народни херој) (1921–1944), учесник Народноослободилачке борбе
 Милан Томић (правник) (1946–), српски правник
 Милан Томић (спортски радник) (1949–), српски спортски радник
 Милета Томић (1942–), српски архитекта
 Милица Томић (1859–1944), српска политичарка
 Миодраг Томић (пилот) (1888–1962), српски пилот
 Миодраг П. Томић (1888–1962), српски и југословенски војни пилот
 Мирко Томић (1904–1943), учесник Народноослободилачке борбе и народни херој Југославије
 Мића Томић (1920–2000), српски и југословенски глумац

Н 
 Немања Томић (1988–), српски фудбалер
 Новак Томић (1936–2003), југословенски фудбалер

О 
 Олег Томић (1968–), српски књижевник и романописац

Р 
 Раде Томић (1934–1985), српски песник и новинар
 Радомир Томић (1952–), српски музичар
 Ранко Томић (1970–), српски архитекта, урбаниста, дизајнер и рок музичар

С 
 Сима Томић (1866–1903), српски историчар, филолог, слависта

Види још 
 Анте Томић
 Библиотека Јован Томић, Нова Варош
 Драган Томић
 Иван Томић
 Јаша Томић (Сечањ), насељено место у општини Сечањ, Република Србија
 Јован Томић (вишезначна одредница)
 Манастир Томић
 Милан Томић
 Миодраг Томић

Референце 

Српска презимена
Хрватска презимена